Bell Lakes ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bell Lakes (Ohio), im Clermont County
 Bell Lakes (Wyoming), im Sublette County

Siehe auch:
 Bell Lake